leśnik – pracownik Służby Leśnej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Leśnik – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Leśnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Leśnik – część wsi Zalesie Górne w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Leśnik – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Leśnik – kolonia w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Leśnik – część wsi Kwilcz w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Leśnik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka

Osoby 
 Donata Leśnik (ur. 1991) – polska piłkarka
 Werner Leśnik (ur. 1959) – piłkarz

Inne 
 Leśnik – inaczej Leszy, słowiański demon leśny
 Leśnik – jeden z pseudonimów płk Jana Szypowskiego, szefa uzbrojenia AK
Leśnik - cykl biegowych maratonów górskich promujący walory turystyczne Beskidów słynący z trudnych, pięknych i ciekawych tras.

Zobacz też 
 Zgrupowanie „Leśnik” – oddział walczący w powstaniu warszawskim